Les langues zandées sont une douzaine de langues apparentées parlées en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. La langue avec le plus de locuteurs étant le zandé.

Classification 
Les langues zandées sont généralement classées dans les langues oubanguiennes mais Moñino (2010) ne les classes pas dans cette famille.

Langues 
Raymond Boyd classes les langues zandées de la manière suivante :

Lexique 
Lexique des langues zandées selon Moñino (1988):

Notes et références

Sources

Liens externes 
 

Langue nigéro-congolaise